Heta (, ) – lettera scomparsa dell'alfabeto greco
Cheta (Хета) – fiume della Russia
 nome alternativo del gruppo etnico Xetá